La Latvijas Basketbola Līga 2011-2012 è stata la 21ª edizione del massimo campionato lettone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del VEF Rīga.

Regular season

Playoffs

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
2011-2012